Forever Charlie – siódmy album studyjny amerykańskiego wokalisty R'n'B Charliego Wilsona wydany w 2015 r. przez RCA / Sony Music. Album promują single:  “Goodnight Kisses” i “Touched by an Angel”.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy RCA Records
Albumy rhythmandbluesowe